Guy-Michel Landel (Conacri, 7 de julho de 1990) é um futebolista profissional guineense que atua como meia.

Carreira 
Guy-Michel Landel representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Naturais de Conacri
Futebolistas da Guiné
Futebolistas do Le Mans Football Club
Futebolistas do Orduspor
Futebolistas do Gençlerbirliği
Futebolistas do Alanyaspor
Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015